Суперкубок Польши по футболу 2017 () — 27-й розыгрыш Суперкубка Польши, в котором встречались чемпион сезона 2016/17 варшавская «Легия» и обладатель Кубка Польши 2016/17  «Арка» из Гдыни. Встреча состоялась 7 июля 2017 года в Варшаве на домашней арене «Легии» — стадионе Войска Польского имени маршала Юзефа Пилсудского.

Матч

Ссылки 

 Суперкубок Польши 2017 на сайте soccerway.com
 Описание матча на сайте 90minut

Спортивные соревнования в Варшаве
Спорт в Польше в 2017 году
События 7 июля
Июль 2017 года
Суперкубок Польши по футболу
Европейские национальные футбольные Суперкубки в сезоне 2017
ФК «Легия»
ФК «Арка»